VV Utrecht (volleybalclub), een volleybalclub uit Utrecht
 VV Utrecht (voetbalclub), een voormalige voetbalclub uit Utrecht, die in 2005 is opgegaan in Zwaluwen Utrecht 1911

Utrecht